Описания инфрародовых таксонов и список видов грибов рода Мухомор ()

Русские названия и систематика по С. П. Вассеру (система Р. Зингера, 1986), список составлен по результатам поиска на сайтах NCBI, Species Fungorum и Mycobank и по материалам «Studies in the Genus Amanita» Р. Таллосса (см. Ссылки).

Подрод Amanita 
Синонимы:
 
 
 
 

Споры неамилоидные. Край шляпки коротко рубчатый. Мякоть окрашивается серной кислотой в тёмно-коричневый цвет. Вольва бывает хорошо развитой, полусвободной, лопастной или редуцирована, в виде бородавчатых колец. Ножка белая или окрашена.

Секция Amanita (Настоящие мухоморы) 
Вольва редуцирована, ножка белая.

Секция Caesarea (Цезарские грибы) 

Вольва хорошо выражена, полусвободная, мешковидная или лопастная. Ножка окрашена.

Подрод Lepidella 

Синонимы:
 
  non 
 
 
 
 
 
 

Споры амилоидные. Край шляпки гладкий, редко с возрастом рубчатый. Мякоть с серной кислотой не меняет цвет или даёт фиолетовую, розовую окраску.

Секция Amidella 

Вольва хорошо развита, свободная или полусвободная, плёнчатая. Споры от удлинённо-эллипсоидных до цилиндрических.

Секция Phalloideae (Поганки) 

Вольва развитая, полусвободная, лопастная. Споры почти полукруглые.

Секция Validae 

Споры почти округлые или эллипсоидные, обычно не больше 10 мкм. Кожица шляпки окрашена. Остатки покрывала легко отделяются от кожицы шляпки.

Секция Lepidella 

Синонимы:
 
  (nom. nud.)
  (nom. nud.)
  (nom. nud.)

Споры эллипсоидные или широкоэллипсоидные, обычно больше 10 мкм. Остатки покрывала сросшиеся с кожицей шляпки. Кожица окрашена неравномерно.

Поплавок 
. Название законсервировано как родовое, положение в систематике не выяснено окончательно. Трактуется как самостоятельный род семейства Amanitaceae, подрод или секция (Vaginatae) подрода Amanita.

Споры шаровидные или почти округлые, не амилоидные. Край шляпки тонкий, с выраженной рубчатостью. Вольва развитая, мешковидная, свободная, иногда с возрастом исчезает. Кольцо у большинства видов отсутствует, несколько видов, имеющих кольцо авторы относят к этому таксону неуверенно.

Другие виды 
(принадлежность к подродам и секциям не найдена)
 
 
 
  (США, Флорида

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Мухомор
Списки таксонов грибов